Рау́ль Ка́рденас де ла Ве́га (; 30 октября 1928 года, Мехико — 25 марта 2016) — мексиканский футболист, выступавший на позиции защитника, а также тренер.

Биография 
Рауль Карденас начал футбольную карьеру в команде Реал Эспанья из Мехико в 1947 году, на заре профессионального футбола в Мексике, который был введён всего за 4 года до дебюта Карденаса. В 1948 году Карденас был самым молодым игроком в своей сборной, принявшей участие в Олимпийских играх в Лондоне — ему было 19 лет 270 дней (самому «старому» футболисту в той команде было всего 25 лет).

В 1950 году Карденас перешёл в «Гвадалахару», затем ещё несколько раз менял команды, пока не пришёл в 1954 году в «Сакатепек», где провёл оставшиеся 11 лет в качестве профессионального футболиста. 1950-е были «золотыми годами» в истории клуба из Сакатепека-де-Идальго. До перехода Карденаса эта команда однажды занимала второе место в чемпионате Мексики — в сезоне 1952/53. В первый же год после перехода в эту команду Карденас стал чемпионом Мексики — этот титул «ушёл» от него в прошлом году, поскольку «Депортиво Марте», из которого Рауль перешёл в «Пуэблу» в 1953 году, стал чемпионом Мексики без Карденаса. В 1958 году Карденас помог «Сакатепеку» выиграть второй чемпионский титул. Дважды Карденас выигрывал Кубок Мексики (в 1957 и 1959 годах). С тех пор эта команда не добивалась столь серьёзных достижений.

Завершил карьеру футболиста Карденас в 1965 году. В сборной же последний матч провёл в 1962 году, после окончания третьего чемпионата мира по футболу, в котором он принял участие в качестве игрока.

В 1966 году Карденас возглавил «Крус Асуль». Карденас стал одним из самых успешнцых тренеров в истории мексиканского футбола. Во второй половине 1960-х — первой половине 1970-х он пять раз приводил Крус Асуль к победам в чемпионате Мексики. В 1976 году он выиграл шестой чемпионский титул с «Америкой». Карденас несколько раз тренировал сборную Мексики, в том числе совмещая работу с клубными командами. В 1970 году он вывел мексиканцев в 1/4 финала домашнего чемпионата мира — это наивысшее достижение в истории «трёхцветных», которое они повторили на также домашнем чемпионате в 1986 году.

Последним клубом, который тренировал Карденас, стала «Пуэбла» в 1998 году. В последние годы Карденас жил в Сакатепеке вместе с семьёй.

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Мексики (2): 1954/55, 1957/57
 Обладатель Кубка Мексики (2): 1956/57, 1958/59

В качестве тренера 
 Чемпион Мексики (6): 1968/69, 1970, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1975/76

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Депортиво Марте»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Реал Эспанья»
Игроки ФК «Сакатепек»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «Крус Асуль»
Тренеры ФК «Америка» Мехико
Тренеры ФК «Пуэбла»
Тренеры ФК «Толука»
Тренеры сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года